Jörg Heinrich (Rathenow, 6 de dezembro de 1969) é um ex-futebolista profissional alemão, libero e defensor.

Carreira 
Jörg Heinrich se profissionalizou no BSG Motor Rathenow, em 1988.

Seleção 
Jörg Heinrich integrou a Seleção Alemã de Futebol na Copa das Confederações de 1999 e na Copa do Mundo de 1998.

Títulos
Borussia Dortmund
 Bundesliga: 1995–96, 2001–02
 UEFA Champions League: 1996–97
 Copa Intercontinental: 1997
 UEFA Cup: (Vice) 2001–02

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1969
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do 1. FC Union Berlin
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999